«Киевский курьер» — торгово-економічна і літературна газета, яка виходила в Києві в 1862 році.
 «Киевский курьер» — щоденна громадсько-політична, літературна газета, що виходила у вересні — листопаді 1907 за редакцією П. Куманова